Крени — название населённых пунктов:

Россия 
 Крени — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Крени — деревня в Островском районе Псковской области.

Украина 
 Крени — село в Козелецком районе Черниговской области.

См. также 
 Крень — порок строения древесины; название искривлённых деревьев, саней и полозьев в некоторых диалектах.